Esprit hace referencia a varios artículos:

Esprit (palabra): palabra francesa equivalente a "ingenio" y que se usa en varios dichos y frases hechas

Personas
 Esprit Jouffret (1837-1904), matemático francés.
 Jacques Esprit (1611-1677), moralista y hombre de letras francés.

Lugares
 Saint-Esprit, comuna francesa.

Además
 Esprit (revista) Lotus Esprit, automóvil.
 Esprit Holdings, fabricante de ropa.
 ESPRIT (European Strategic Program on Research in Information Technology), programa de cooperación gubernamental.
 Turbo Esprit''', videojuego de 1986.